Меджидов (Маджидов) () — мусульманське чоловіче прізвище; має жіночу форму «Меджидова».

Відомі носії 
 Меджидов Абдулнасир Магомедрасулович ( 1973) — російський тайбоксер і кікбоксер;
 Меджидов Багомед Меджидович (1910-1991) — радянський державний і політичний діяч, голова Ради міністрів і Верховної ради Дагестанської АРСР;
 Ельдар Меджидов (1965-1992) — азербайджанський військовий діяч, учасник Карабахської війни, Національний герой Азербайджану.
 Закір Меджидов — Національний Герой Азербайджану (1992);
 Меджидов Кіяс Меджидович (1911-1974) — лезгінський письменник і драматург;
 Меджидов Магомед Меджидович (1910-1991) — радянський державний і політичний діяч, голова Ради міністрів і Верховної ради Дагестанської АРСР;
 Меджидов Магомед Меджидович (Батлаїч) ( 1935) — радянський, російський учений, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАПН.
 Магомедрасул Маджидов ( 1986) — азербайджанський боксер.
 Меджидов Марат Енверович ( 1982) — російський боєць Ушу-саньда.
 Меджидов Мухтар Муртузалович) ( 1962) — російський державний діяч і бізнесмен, голова уряду Дагестану.
 Рашид Меджидов (1908-1970) — радянський і азербайджанський військовий і державний діяч;
 Меджидов Руслан Ібрагімович ( 1985) — російський і азербайджанський футболіст;

 Меджидова Забія Абуюсуповна ( 1990) — російська регбістка.
 Меджидова Сідрат Меджидівна (1938-2015) — радянська і російська актриса.
 Меджидова Сіяра Киясовна — перша лезгинка — професійний художник.